Esses são os resultados do Campeonato Sul-Americano Sub-23 de Atletismo de 2021 que ocorreram nos dias 16 e 17 de outubro de 2021 no Estádio Modelo Alberto Spencer, em Guayaquil, no Equador. Contou com a presença de 272 atletas de 13 nacionalidades distribuídos em 45 provas.

Resultado masculino

100 metros 

Bateria – 16 de outubroVento:Bateria 1: +0.9 m/s, Bateria 2: +0.5 m/s

Final – 16 de outubroVento: +0.2 m/s

200 metros 

Bateria – 17 de outubroVento:Bateria 1: +2.6 m/s, Bateria 2: +1.4 m/s

Final – 17 de outubroVento: -0.7 m/s

400 metros 

16 de outubro

800 metros 

17 de outubro

1.500 metros 

16 de outubro

5.000 metros 

17 de outubro

10.000 metros 

16 de outubro

110 metros barreiras 

16 de outubroVento: +0.7 m/s

400 metros barreiras 

17 de outubro

3.000 metros com obstáculos 

16 de outubro

Revezamento 4x100 m 

17 de outubro

Revezamento 4x400 m 

17 de outubro

20 km marcha atlética 

16 de outubro

Salto em altura 

17 de outubro

Salto com vara 

16 de outubro

Salto em comprimento 

17 de outubro

Salto triplo 

16 de outubro

Arremesso de peso 

16 de outubro

Lançamento de disco 

17 de outubro

Lançamento de martelo 

16 de outubro

Lançamento de dardo 

16 de outubro

Decatlo 

16–17 de outubro

Resultado feminino

100 metros 

Bateria – 16 de outubroVento:Bateria 1: +0.6 m/s, Bateria 2: +1.1 m/s

Final – 16 de outubroVento: +0.5 m/s

200 metros 

Bateria – 17 de outubroVento:Bateria 1: +1.5 m/s, Bateria 2: +1.4 m/s

Final – 17 de outubroVento: +0.3 m/s

400 metros 

16 de outubro

800 metros 

17 de outubro

1.500 metros 

16 de outubro

5.000 metros 

17 de outubro

10.000 metros 

16 de outubro

100 metros barreiras 

16 de outubroVento: +2.4 m/s

400 metros barreiras 

17 de outubro

3.000 metros com obstáculos 

16 de outubro

Revezamento 4x100 m 

17 de outubro

Revezamento 4x400 m 

17 de outubro

20 km marcha atlética 

17 de outubro

Salto em altura 

16 de outubro

Salto com vara 

17 de outubro

Salto em comprimento 

16 de outubro

Salto triplo 

17 de outubro

Arremesso de peso 

16 de outubro

Lançamento de disco 

16 de outubro

Lançamento de martelo 

16 de outubro

Lançamento de dardo 

16 de outubro

Heptatlo

Heptatlo 

16–17 de outubro

Resultado misto

Revezamento 4x400 m 

16 de outubro

Ligações externas 

 Página oficial da CONSUDATLE

Resultados